Person of Interest – serie televisiva statunitense del 2011
 Person of Interest – singolo di Rebecca Black del 2011